Фэй Окелл Бейнтер (, 7 декабря 1893 — 16 апреля 1968) — американская актриса, обладательница премии «Оскар».

Биография 
Фэй Бейнтер родилась 7 декабря 1893 года в Лос-Анджелесе. Её кинодебют состоялся в 1934 году и в том же году она появилась в театрах Бродвея.

Бейнтер быстро добилась успеха и в 1938 году стала первой актрисой, которую номинировали на «Оскар» сразу в двух категориях, как лучшая актриса в фильме «Белый флаг» и лучшая актриса второго плана в фильме «Иезавель», за роль в котором она и получила награду Кинокадемии.

В 1961 году Бейнтер снялась в фильме «Детский час» вместе с Одри Хепбёрн и Ширли Маклейн, который стал последним в её кинокарьере. Роль миссис Амелии Тифорд вновь принесла ей номинацию на «Оскар», но премии актриса не получила. За свой вклад в развитии киноиндустрии Фэй Бэйнтер стала обладательницей именной звезды на Голливудской аллее славы по Голливуд-бульвар 7021.

Фэй Бейнтер не стало 16 апреля 1968 года — она умерла от пневмонии в возрасте 74 лет. Поскольку её муж Реджинальд Вэнебл был военным офицером, её похоронили рядом с ним на Арлингтонском национальном кладбище.

Избранная фильмография 
 Детский час (1961) — Миссис Амелия Тифорд
 Первая леди (1953) — миссис Донельсон
 Тайная жизнь Уолтера Митти (1947) — Эунис Митти
 Вирджинец (1946) — Миссис Тэйлор
 Ярмарка штата (1945) — Мелисса Фрэйк
 Тёмные воды (1944) — Тётя Эмили
 Райское тело (1944) — Маргарет Сибилл
 Женщина года (1942) — Эллен Виткомб
 Глубокая долина (1941) — Элли Сол
 Юнцы на Бродвее (1941) — Мисс Джонс
 Наш городок (1940) — Миссис Гиббс
 Светлый час (1938) — Ханна Линден
 Иезавель (1938) — Тётя Бэлль
 Белые знамёна (1938) — Ханна Пармели
 Уступи место завтрашнему дню (1937) — ''Анита Купер

Награды и номинации

Награды 
 1939 — Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана («Иезавель»)

Номинации 
 1939 — Премия «Оскар» за лучшую женскую роль («Белые знамёна»)
 1962 — Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана («Детский час»)
 1962 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана («Детский час»)

Примечания 

Умершие от пневмонии
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы США